Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der Fußballnationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas der Männer.

1995 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Bilanz gegen europäische Nationalmannschaften

Bilanz gegen asiatische Nationalmannschaften

Bilanz gegen nord- und mittelamerikanische Nationalmannschaften

Bilanz gegen südamerikanische Nationalmannschaften

Bilanz gegen afrikanische Nationalmannschaften 

Stand: 26. September 2022

Legende:

 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (mehr Siege als Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen (gleiche Anzahl Niederlagen und Siege)
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (mehr Niederlagen als Siege)

Weblinks 
 nfsbih.ba: Website des Fußballverbandes Bosnien-Herzegowinas NFSBIH (bosnisch, englisch)
 de.fifa.com: FIFA-Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise 

BosnienHerzegowina
!Landerspiele